La coupe de Belgique 1999-2000 a vu la victoire du KRC Genk au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Finale

Feuille de match 

2000
Belgique
Coupe
Coupe